Барон Генрих Август де ла Мотт Фуке (; , , Голландия, Республика Соединённых провинций Нидерландов — , Бранденбург-на-Хафеле) — прусский военачальник, генерал-лейтенант, генерал инфантерии.

Биография 

Родился в семье гугенотов нормандского происхождения, бежавших из Франции после отмены Нантского эдикта.

С 1706 года служил пажем при дворе князя Ангальт-Дессау Леопольда I. Позже учился в кадетском корпусе, принимал участие в прусской кампании в Западной Померании. В 1719 году получил чин лейтенанта, с 1723 года служил офицером штаба, а с февраля 1729 года — командиром роты.

Фуке подружился и близко сошёлся с преемником прусского престола, впоследствии королём Фридрихом II Великим. Фуке принадлежал к числу друзей юности короля и был частым гостем Фридриха в его дворе в Райнсберге. Позже стал доверенным лицом Фридриха.

После конфликта с Леопольдом I Фуке перешёл на датскую военную службу.

После восшествия Фридриха на прусский престол в 1740 году вернулся на службу королевской Пруссии и стал командиром недавно созданного 37-го фузилерского полка. Был награжден орденом Чёрного орла.

Фридрих Великий отдал ему рыцарскую академию, основанную в 1703 году на небольшом островке около Бранденбурга-на-Хафеле.

Во время первой Силезской войны (1742) Фуке командовал гренадерским батальоном, а затем был назначен губернатором г. Глаца.

13 мая 1743 года он стал генерал-майором и год спустя назначен командиром 33-го пехотного полка. Ему также было поручена охрана Фридриха фон дер Тренка, который был заключён в военной крепости Глаца, однако в 1746 году после нескольких неудачных попыток авантюристу и группе его сообщников — сослуживцев удалось бежать из под стражи.

22 января 1751 года Фридрих II Великий присвоил Фуке звание генерал-лейтенанта.

Во время Семилетней войны король поручил ему защиту Силезии и дал под командование 13 000 солдат. В июне 1760 года Фуке был вынужден отступить под натиском австрийских войск Эрнста Лаудона. Вскоре после этого, 23 июня 1760 г. его корпус потерпел поражение в битве при Ландесхуте, его 12 тысячный прусский корпус был полностью уничтожен 38 тысячным корпусом австрийского фельдмаршал-лейтенанта барона Эрнста Гидеона Лаудона (2 тысячи убитых, 8 тысяч попали в плен во главе с самим Фуке, получившим в сражении тяжёлое ранение).

Король Фридрих II тщетно пытался добиться освобождения своего друга, чей поступок он сравнил с поступком Леонида I в Фермопильском сражении.

Фуке был отпущен на свободу в 1763 году, когда война подошла к концу, он был удостоен чести быть приглашённым на заседания Круглого стола в королевском дворце Сан-Суси. 

Король в 1759 году присвоил ему звание генерал инфантерии.

Вынужденный передвигаться в инвалидной коляске и считая себя ответственным за поражение при Ландесхуте, Фуке отказался вернуться на прежнюю должность в крепость Глаца и удалился в отставку, которую он провел в Бранденбурге-на-Хафеле .

Его внуком был писатель Фридрих де Ла Мотт Фуке, который описал его жизнь в одной из своих книг.

Награды 
 Pour le mérite (1740);
 Орден Чёрного орла (1751).

Примечания

Литература 
 P. Pregiel, Okrutny gubernator hrabstwa kłodzkiego — generał Fouqué, Kłodzko 2000.
 Kłodzko. Dzieje miasta, pod red. R. Gładkiewicza, Kłodzko 1998.
 A. Herzig, M. Ruchniewicz, Dzieje ziemi kłodzkiej, Hamburg-Wrocław 2006.
 Popularna Encyklopedia Ziemi Kłodzkiej, pod red. J. Laski i M. Kowalcze, t. 1, Kłodzko 2009.

Ссылки 
 Биография
Военачальники Пруссии
Генералы инфантерии (Пруссия)
Генерал-лейтенанты (Германская империя)
Бароны
Фавориты монархов
Участники Семилетней войны